Kníže z Ning () byl čínský aristokratický titul udělovaný v říších Tchang a Ming příbuzným panujícího císaře.

Titul knížete, wang (v případě nezávislých vládců překládaný jako král) byl po císaři (chuang-ti) nejvyšším aristokratickým čínským titulem.

Knížata z Ning v říši Tchang 
 Li Sien (; 679–742), starší bratr císaře Süan-cunga, od 716 kníže z Ning.

Knížata z Ning v říši Ming 
Knížata z Ning sídlila zprvu v Ta-ningu (moderní Ta-ming ve Vnitřním Mongolsku; první kníže tam odešel roku 1393), od roku 1403 v Nan-čchangu, hlavním městě provincie Ťiang-si.

 Ču Čchüan (, 1378–1448), sedmnáctý syn císaře Chung-wua, kníže z Ning od 1391;
 Ču Tien-pchej (, 1418–1491), vnuk předešlého, kníže z Ning od 1449;
 Ču Ťin-ťün (, 1449–1497), syn předešlého, kníže z Ning od 1492;
 Ču Čchen-chao (, † 1521), syn předešlého, kníže z Ning od 1499.

Reference 

Čínská knížata